Mir Aimal Kansi (1967-), Pakistanais reconnu coupable d'une fusillade en 1993 en Virginie (États-Unis).
 Samuel Kansi, astronome français du .